El Campionat Mundial de Ral·lis del 1983 va començar el 22 de gener amb la 51a edició del ral·li de Monte-Carlo i va finalitzar amb el Gal·les el 23 de novembre. El pilot Hannu Mikkola va guanyar el campionat al segon classificat, Walter Röhrl a més de vint punts.

Referències 

1983
Competicions esportives del 1983